Ростисла́в Арчи́лович Пиру́мов (род. 19 марта 1955, Тбилиси, СССР) — советский и российский кинооператор.

Биография 
Родился 19 марта 1955 года в Тбилиси.

В 1978 году окончил Всесоюзный государственный институт кинематографии имени С. А. Герасимова, операторский факультет (мастерская И. В. Шатрова).

Работал на студии «Таджикфильм» с 1978 по 1993 годы. С 1993 года живёт и работает в Москве. Сотрудничает с режиссёром Валерием Ахадовым (фильмы «Семейные тайны», «Дополнительный прибывает на второй путь», «Хромой дервиш», «Парниковый эффект»). Снял награждённый многочисленными призами фильм Бахтиёра Худойназарова «Лунный папа» и фильм Веры Глаголевой «Чёртово колесо».
 
Преподаёт на операторском факультете ВГИКа.

Член союза кинематографистов Российской Федерации. Член гильдии кинооператоров России.

Фильмография 
 1979 — Стрельба дуплетом
 1980 — Контрольная полоса
 1982 — Захват
 1983 — Приключения маленького Мука
 1983 — Семейные тайны
 1984 — Позывные «Вершина»
 1986 — Дополнительный прибывает на второй путь
 1986 — Хромой дервиш / Sánta dervis (СССР, Венгрия, Турция)
 1987 — Искупление
 1988 — Идеальный пейзаж в пустыне
 1989 — Пришелец
 1994 — Терра инкогнита / Terra incognita (Греция)
 1995 — Крыло мухи
 1999 — Лунный папа
 2003 — Красный четверг
 2005 — Парниковый эффект
 2006 — Чёртово колесо
 2007 — Сорок
 2007 — Судебная колонка
 2008 — Генеральская внучка
 2011 — Бежать
 2011 — Папаши
 2012 — Крепкий брак

Примечания

Ссылки 
 
 https://www.film.ru/person/rostislav-pirumov 

Выпускники ВГИКа
Персоналии:Таджикистан